Rybkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Tadeusz Rybkowski (1848–1926), polnischer Maler und Illustrator (siehe polnische Wikipedia)
 Jan Rybkowski (1912–1987), polnischer Theater- und Filmregisseur
 Katharina Rybkowski (* 1982), deutsche Eiskunstläuferin